

Aziende
 Sierra Entertainment – azienda sviluppatrice di videogiochi
 Sierra S.p.A. – azienda produttrice di scambiatori di calore

Cinema
 Sierra – film statunitense del 1950 diretto da Alfred E. Green

Geografia
 Sierra – distretto costaricano nel cantone di Abangares nella provincia di Guanacaste
 Sierra – regione geografica dell'Ecuador

Persone
 Sierra Boggess - attrice, cantante e soprano statunitense
 Sierra McCormick - attrice statunitense

Televisione
 Sierra – serie televisiva statunitense del 1974

Trasporti
 Ford Sierra – autovettura prodotta dalla statunitense Ford
 Monteverdi Sierra – autovettura prodotta dalla svizzera Monteverdi

Altro 
 macOS Sierra – sistema operativo sviluppato da Apple Inc.
 Sierra – nome proprio di persona spagnolo femminile
 Sierra Obenauer – è un personaggio della serie animata A tutto reality
 Sierra – personaggio della serie televisiva Dollhouse
 Sierra – duo musicale, partecipanti della tredicesima edizione del talent show X Factor

Pagine correlate
 La Sierra (disambigua)